Фауна птиц Перу включает 1 856 вида, из которых 131 эндемические, 88 являются исчезающими и 3 вида ввезено. Перу — вторая страна с наибольшим количеством видов птиц, после Колумбии, представляя 20 % общего количества видов в мире.

Национальная птица Перу — Rupicola peruviana, также известный, как Тунки (). Он обитает в высоких влажных лесах перуанско-боливийской Амазонии. Они живут среди облачных лесов восточных андских склонов от Колумбии до Боливии, на высотах между 400 и 2.500 от уровня моря, более известных как Юнги (Yungas).

Anseriformes

Anatidae 

 Amazonetta brasiliensis (Gmelin, 1789)
 Anas bahamensis (Linneo, 1758)
 Anas cyanoptera (Vieillot, 1816)
 Anas discors (Linneo, 1766)
 Anas flavirostris (Vieillot, 1816)
 Anas georgica (Gmelin, 1789)
 Anas platalea (Vieillot, 1816)
 Anas platyrhynchos (Linneo, 1758)
 Anas puna (Tschudi, 1844)
 Anas sibilatrix (Poeppig, 1829)
 Anas specularoides (King, 1828)
 Anas versicolor (Vieillot, 1816)
 Cairina moschata (Linneo, 1758)
 Chloephaga melanoptera (Eyton, 1838)
 Dendrocygna autumnalis (Linneo, 1758)
 Dendrocygna bicolor (Vieillot, 1816)
 Dendrocygna viduata (Linneo, 1766)
 Merganetta armata (Gould, 1842)
 Neochen jubata (Spix, 1825)
 Netta erythrophthalma (Wied-Neuwied, 1833)
 Netta peposaca (Vieillot, 1816)
 Nomonyx dominicus (Linneo, 1766)
 Oxyura ferruginea (Gmelin, 1789)
 Oxyura jamaicensis (Gmelin, 1789)
 Sarkidiornis melanotos (Pennant, 1769)

Anhimidae 
 Anhima cornuta (Linneo, 1766)
 Chauna torquata (Oken, 1816)

Apodiformes

Apodidae 

 Aeronautes andecolus (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Aeronautes montivagus (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Chaetura andrei (Berlepsch & Hartert, 1902)
 Chaetura brachyura (Jardine, 1846)
 Chaetura chapmani (Hellmayr, 1907)
 Chaetura cinereiventris (Sclater, 1867)
 Chaetura egregia (Todd, 1916)
 Chaetura ocypetes (Jardine, 1846)
 Chaetura pelagica (Linneo, 1758)
 Cypseloides cryptus (Zimmer, 1945)
 Cypseloides rothschildi (Zimmer, 1945)
 Panyptila cayennensis (Gmelin, 1789)
 Streptoprocne rutila (Vieillot, 1817)
 Streptoprocne zonaris (Shaw, 1796)
 Tachornis squamata (Cassin, 1853)

Trochilidae 

 Adelomyia melanogenys (Fraser, 1840)
 Aglaeactis aliciae (Salvin, 1896)
 Aglaeactis castelnaudii (Bourcier & Mulsant, 1848)
 Aglaeactis cupripennis (Bourcier, 1843)
 Aglaiocercus kingi (Hartert, 1898)
 Agyrtria franciae (Bourcier & Mulsant, 1846)
 Agyrtria versicolor (Vieillot, 1817)
 Amazilia amazilia (Lesson, 1827)
 Amazilia tzacatl (de La Llave, 1833)
 Anthracothorax nigricollis (Vieillot, 1817)
 Anthracothorax prevostii (Lesson, 1832)
 Augastes geoffroyi (Bourcier, 1843)
 Boissonneaua matthewsii (Bourcier, 1847)
 Campylopterus largipennis (Boddaert, 1783)
 Campylopterus villaviscensio (Bourcier, 1851)
 Chaetocercus bombus (Gould, 1871)
 Chaetocercus mulsant (Bourcier, 1842)
 Chalcostigma herrani (Delattre & Bourcier, 1846)
 Chalcostigma olivaceum (Lawrence, 1864)
 Chalcostigma ruficeps (Gould, 1846)
 Chalcostigma stanleyi (Bourcier, 1851)
 Calliphlox amethystina (Boddaert, 1783)
 Chalybura buffonii (Lesson, 1832)
 Chalybura urochrysia (Gould, 1861)
 Chlorostilbon aureoventris (Shaw, 1812)
 Chlorostilbon mellisugus (Linneo, 1758)
 Chlorostilbon notatus (Reich, 1793)
 Chlorostilbon poortmani (Bourcier, 1843)
 Chrysuronia oenone (Lesson, 1832)
 Coeligena coeligena (Lesson, 1833)
 Coeligena inca (Gould, 1852)
 Coeligena iris (Gould, 1854)
 Coeligena lutetiae (Delattre & Bourcier, 1846)
 Coeligena torquata (Boissonneau, 1840)
 Coeligena violifer (Gould, 1846)
 Colibri coruscans (Gould, 1846)
 Colibri delphinae (Lesson, 1839)
 Colibri serrirostris (Vieillot, 1816)
 Colibri thalassinus (Swainson, 1827)
 Damophila julie (Bourcier, 1842)
 Discosura conversii (Bourcier & Mulsant, 1846)
 Doryfera johannae (Bourcier, 1847)
 Doryfera ludovicae (Bourcier & Mulsant, 1847)
 Ensifera ensifera (Boissonneau, 1840)
 Eriocnemis alinae (Bourcier, 1842)
 Eriocnemis luciani (Bourcier, 1847)
 Eriocnemis sapphiropygia (Taczanowski, 1874)
 Eriocnemis vestitus (Lesson, 1838)
 Eulidia yarrellii (Bourcier, 1847)
 Eupetomena macrourus (Gmelin, 1788)
 Eutoxeres aquila (Bourcier, 1847)
 Eutoxeres condamini (Bourcier, 1851)
 Florisuga mellivora (Linneo, 1758)
 Glaucis hirsuta (Gmelin, 1788)
 Haplophaedia assimilis (Elliot, 1876)
 Haplophaedia aureliae (Bourcier & Mulsant, 1846)
 Heliangelus amethysticollis (Lafresnaye & d’Orbigny, 1938)
 Heliangelus micraster (Gould, 1872)
 Heliangelus regalis (Fitzpatrick, Willard & Terborgh, 1979)
 Heliangelus viola (Gould, 1853)
 Heliodoxa aurescens (Gould, 1846)
 Heliodoxa branickii (Taczanowski, 1874)
 Heliodoxa gularis (Gould, 1860)
 Heliodoxa leadbeateri (Bourcier, 1843)
 Heliodoxa rubinoides (Bourcier & Mulsant, 1846)
 Heliodoxa schreibersii (Bourcier, 1847)
 Heliothryx aurita (Gmelin, 1788)
 Heliomaster longirostris (Audebert & Vieillot, 1801)
 Heliomaster furcifer (Shaw, 1812)
 Hylocharis sapphirina (Gmelin, 1788)
 Hylocharis cyanus (Vieillot, 1818)
 Klais guimeti (Bourcier, 1843)
 Lafresnaya lafresnayi (Boissonneau, 1840)
 Leucippus baeri (Simon, 1901)
 Leucippus chionogaster (Tschudi, 1845)
 Leucippus chlorocercus (Gould, 1866)
 Leucippus hypostictus (Gould, 1862)
 Leucippus taczanowskii (Sclater, 1879)
 Leucippus viridicauda (Berlepsch, 1883)
 Lesbia nuna (Lesson, 1832)
 Lesbia victoriae (Bourcier & Mulsant, 1846)
 Loddigesia mirabilis (Bourcier, 1847)
 Lophornis chalybeus (Vieillot, 1823)
 Lophornis delattrei (Lesson, 1839)
 Lophornis stictolophus (Salvin & Elliot, 1873)
 Metallura aeneocauda (Gould, 1846)
 Metallura eupogon (Cabanis, 1874)
 Metallura odomae (Graves, 1980)
 Metallura phoebe (Lesson &Delattre, 1839)
 Metallura theresiae (Simon, 1902)
 Metallura tyrianthina (Loddiges, 1902)
 Myrtis fanny (Lesson, 1838)
 Myrmia micrura (Gould, 1854)
 Ocreatus underwoodii (Lesson, 1832)
 Opisthoprora euryptera (Loddiges, 1832)
 Oreonympha nobilis (Gould, 1869)
 Oreotrochilus estella (Lafresnaye & d’Orbigny, 1838)
 Oreotrochilus melanogaster (Gould, 1847)
 Oreotrochilus stolzmanni (Salvin, 1895)
 Patagona gigas (Vieillot, 1824)
 Phaethornis atrimentalis (Lawrence, 1858)
 Phaethornis bourcieri (Lesson, 1832)
 Phaethornis griseogularis (Gould, 1851)
 Phaethornis guy (Lesson, 1893)
 Phaethornis hispidus (Gould, 1846)
 Phaethornis koepckeae (Weske & Terborough, 1977)
 Phaethornis longirostris (Delattre, 1843)
 Phaethornis malaris (Nordmann, 1835)
 Phaethornis philippii (Bourcier, 1847)
 Phaethornis ruber (Linneo, 1758)
 Phaethornis stuarti (Hartert, 1897)
 Phaethornis superciliosus (Linneo, 1766)
 Phaethornis syrmatophorus (Gould, 1851)
 Phlogophilus harterti (Berlepsch & Stolzmann, 1901)
 Phlogophilus hemileucurus (Gould, 1860)
 Polyerata fimbriata (Gmelin, 1788)
 Polyerata lactea (Lesson, 1829)
 Polyonymus caroli (Bourcier, 1847)
 Polytmus guainumbi (Pallas, 1764)
 Polytmus theresiae (Maia, 1843)
 Popelairia langsdorffi (Temminck, 1821)
 Popelairia popelairii (Gisignies, 1846)
 Pterophanes cyanopterus (Fraser, 1839)
 Ramphomicron microrhynchum (Boissonneau, 1839)
 Rhodopis vesper (Lesson, 1829)
 Thalurania fannyi (Delattre & Bourcier, 1846)
 Thalurania furcata (Gmelin, 1788)
 Taphrolesbia griseiventris (Taczanowski, 1883)
 Threnetes niger (Linneo, 1758)
 Topaza pyra (Gould, 1846)
 Urochroa bougueri (Bourcier, 1851)
 Urosticte benjamini (Bourcier, 1851)
 Urosticte ruficrissa (Lawrence, 1864)
 Sappho sparganura (Shaw, 1812)
 Thaumastura cora (Lesson &Garnot, 1827)

Caprimulgiformes

Caprimulgidae 
 Caprimulgus anthonyi (Chapman, 1923)
 Caprimulgus longirostris (Bonaparte, 1825)
 Caprimulgus maculicaudus (Lawrence, 1862)
 Caprimulgus nigrescens (Cabanis, 1848)
 Caprimulgus parvulus (Gould, 1837)
 Caprimulgus rufus (Boddaert, 1783)
 Caprimulgus sericocaudatus (Cassin, 1849)
 Chordeiles acutipennis (Hermann, 1783)
 Chordeiles minor (Forster, 1771)
 Chordeiles rupestris (Spix, 1825)
 Hydropsalis climacocerca (Tschudi, 1844)
 Hydropsalis torquata (Gmelin, 1789)
 Lurocalis rufiventris (Taczanowski, 1884)
 Lurocalis semitorquatus (Gmelin, 1789)
 Nyctidromus albicollis (Gmelin, 1789)
 Nyctiphrynus ocellatus (Tschudi, 1844)
 Nyctiprogne leucopyga (Spix, 1825)
 Podager nacunda (Vieillot, 1817)
 Uropsalis lyra (Bonaparte, 1850)
 Uropsalis segmentata(Cassin, 1849)

Nyctibiidae 
 Nyctibius aethereus (Wied-Neuwied, 1820)
 Nyctibius bracteatus (Gould, 1846)
 Nyctibius grandis (Gmelin, 1789)
 Nyctibius griseus (Gmelin, 1789)
 Nyctibius leucopterus (Wied-Neuwied, 1821)
 Nyctibius maculosus (Ridgway, 1912)

Steatornithidae 
 Steatornis caripensis (Humboldt, 1817)

Charadriiformes

Burhinidae 
 Burhinus superciliaris (Tschudi, 1843)
 Charadrius alexandrinus (Linneo, 1758)
 Charadrius semipalmatus (Bonaparte, 1825)
 Charadrius vociferus (Linneo, 1758)
 Charadrius wilsonia (Ord, 1814)

Charadriidae 
 Charadrius alticola (Berlepsch & Sztolcman, 1902)
 Charadrius collaris (Vieillot, 1818)
 Charadrius falklandicus (Latham, 1790)
 Charadrius modestus (Lichtenstein, 1823)
 Oreopholus ruficollis (Wagler, 1829)
 Phegornis mitchellii (Fraser, 1845)
 Pluvialis dominica (Müller, 1776)
 Pluvialis squatarola (Linneo, 1758)
 Vanellus cayanus (Latham, 1790)
 Vanellus chilensis (Molina, 1782)
 Vanellus resplendens (Tschudi, 1843)

Haematopodidae 
 Haematopus ater (Vieillot & Oudart, 1825)
 Haematopus palliatus (Temminck, 1820)

Jacanidae 
 Jacana jacana (Linneo, 1766)

Laridae 
 Creagrus furcatus (Neboux, 1846)
 Larus atricilla (Linneo, 1758)
 Larus belcheri (Vigors, 1829)
 Larus cirrocephalus (Vieillot, 1818)
 Larus dominicanus (Lichtenstein, 1823)
 Larus maculipennis (Lichtenstein, 1823)
 Larus modestus (Tschudi, 1843)
 Larus pipixcan (Wagler, 1831)
 Larus serranus (Tschudi, 1844)
 Larus smithsonianus (Coues, 1862)
 Sterna lorata (Philippi & Landbeck, 1861)
 Rissa tridactyla (Stephens, 1826)
 Xema sabini (Sabine, 1819)

Rynchopidae 
 Rynchops niger (Linneo, 1758)

Recurvirostridae 
 Himantopus melanurus (Linneo, 1758)
 Himantopus mexicanus (Müller, 1776)
 Recurvirostra andina (Philippi & Landbeck, 1861)

Scolopacidae 
 Actitis macularia (Linneo, 1766)
 Aphriza virgata (Gmelin, 1789)
 Arenaria interpres (Linneo, 1758)
 Bartramia longicauda (Bechstein, 1812)
 Calidris alba (Pallas, 1764)
 Calidris alpina (Linneo, 1758)
 Calidris bairdii (Coues, 1861)
 Calidris canutus (Linneo, 1758)
 Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763)
 Calidris fuscicollis (Vieillot, 1819)
 Calidris himantopus (Bonaparte, 1826)
 Calidris mauri (Cabanis, 1857)
 Calidris melanotos (Vieillot, 1819)
 Calidris minutilla (Vieillot, 1819)
 Calidris pusilla (Linneo, 1766)
 Calidris ruficollis (Pallas, 1776)
 Catoptrophorus semipalmatus
 Gallinago andina (Vieillot, 1816)
 Gallinago delicata (Ord, 1825)
 Gallinago imperialis (Sclater & Salvin, 1869)
 Gallinago jamesoni (Bonaparte, 1855)
 Gallinago nobilis (Sclater, 1856)
 Gallinago paraguaiae (Vieillot, 1816)
 Heterosceles incanus (Gmelin, 1789)
 Limosa fedoa (Linneo, 1758)
 Limosa haemastica (Linneo, 1758)
 Limnodromus griseus (Gmelin, 1789)
 Limnodromus scolopaceus (Say, 1823)
 Numenius phaeopus (Linneo, 1758)
 Phalaropus fulicarius (Linneo, 1758)
 Phalaropus lobatus (Linneo, 1758)
 Phalaropus tricolor (Vieillot, 1819)
 Philomachus pugnax (Linneo, 1758)
 Tringa flavipes (Gmelin, 1789)
 Tringa melanoleuca (Gmelin, 1789)
 Tringa solitaria (Wilson, 1789)
 Tryngites subruficollis (Vieillot, 1819)

Stercorariidae 
 Stercorarius chilensis (Bonaparte, 1857)
 Stercorarius longicaudus (Vieillot, 1819)
 Stercorarius maccormicki (Saunders, 1893)
 Stercorarius parasiticus (Linneo, 1758)
 Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815)

Sternidae 
 Anous stolidus (Linneo, 1758)
 Chlidonias niger (Linneo, 1758)
 Larosterna inca (Lesson, 1827)
 Phaetusa simplex (Gmelin, 1789)
 Sterna antillarum (Lesson, 1847)
 Sterna elegans (Gambel, 1849)
 Sterna hirundinacea (Lesson, 1831)
 Sterna hirundo (Linneo, 1758)
 Sterna fuscata (Linneo, 1766)
 Sterna maxima (Boddaert, 1783)
 Sterna nilotica (Gmelin, 1789)
 Sterna paradisaea (Pontoppidan, 1763)
 Sterna sandvicensis (Latham, 1787)
 Sterna superciliaris (Vieillot, 1819)
 Sterna trudeaui (Audubon, 1838)
 Sternula lorata (Philippi & Landbeck, 1861)

Thinocoridae 
 Attagis gayi (Saint-Hilaire & Lesson, 1831)
 Thinocorus orbignyianus (Saint-Hilaire & Lesson, 1831)
 Thinocorus rumicivorus (Eschscholtz, 1829)

Ciconiiformes

Ardeidae 

 Agamia agami (Gmelin, 1789)
 Ardea alba (Linneo, 1758)
 Ardea cocoi (Linneo, 1766)
 Ardea herodias (Linneo, 1758)
 Botaurus pinnatus (Wagler, 1829)
 Bubulcus ibis (Linneo, 1758)
 Butorides striata (Linneo, 1758)
 Butorides virescens (Linneo, 1758)
 Cochlearius cochlearius (Linneo, 1766)
 Egretta caerulea (Linneo, 1758)
 Egretta thula (Molina, 1782)
 Egretta tricolor (Müller, 1776)
 Ixobrychus exilis (Gmelin, 1789)
 Ixobrychus involucris (Vieillot, 1823)
 Nyctanassa violacea (Linneo, 1758)
 Nycticorax nycticorax (Linneo, 1758)
 Pilherodius pileatus (Boddaert, 1783)
 Tigrisoma fasciatum (Such, 1825)
 Tigrisoma lineatum (Boddaert, 1783)
 Tigrisoma mexicanum (Swainson, 1834)
 Zebrilus undulatus (Gmelin, 1789)

Ciconiidae 
 Ciconia maguari (Gmelin, 1789)
 Jabiru mycteria (Lichtenstein, 1819)
 Mycteria americana (Linneo, 1758)

Threskiornithidae 
 Eudocimus albus (Linneo, 1758)
 Mesembrinibis cayennensis (Gmelin, 1789)
 Platalea ajaja (Linneo, 1758)
 Plegadis chihi (Vieillot, 1817)
 Plegadis ridgwayi (Allen, 1876)
 Theristicus branickii (Gmelin, 1789)
 Theristicus caerulescens (Vieillot, 1817)
 Theristicus melanopis (Gmelin, 1789)

Columbiformes

Columbidae 
 Claravis mondetoura (Bonaparte, 1856)
 Claravis pretiosa (Ferrari-Pérez, 1886)
 Columba livia (Gmelin, 1789)
 Columba maculosa (Temminck, 1813)
 Columbina buckleyi (Sclater & Salvin, 1877)
 Columbina cruziana (Prévost, 1842)
 Columbina minuta (Linneo, 1766)
 Columbina picui (Temminck, 1813)
 Columbina talpacoti (Temminck, 1810)
 Geotrygon frenata (Tschudi, 1843)
 Geotrygon montana (Linneo, 1758)
 Geotrygon saphirina (Bonaparte, 1855)
 Geotrygon violacea (Temminck, 1809)
 Leptotila megalura (Sclater & Salvin, 1879)
 Patagioenas oenops (Salvin, 1895)
 Leptotila rufaxilla (Richard & Bernard, 1792)
 Leptotila verreauxi (Bonaparte, 1855)
 Leptotila ochraceiventris (Chapman, 1914)
 Metriopelia aymara (Prévost, 1840)
 Metriopelia ceciliae (Lesson, 1845)
 Metriopelia melanoptera (Molina, 1782)
 Patagioenas cayennensis (Bonnaterre, 1792)
 Patagioenas fasciata (Say, 1823)
 Patagioenas maculosa (Temminck, 1813)
 Patagioenas plumbea (Vieillot, 1818)
 Patagioenas speciosa (Gmelin, 1789)
 Patagioenas subvinacea (Lawrence, 1868)
 Zenaida auriculata (Des Murs, 1847)
 Zenaida meloda (Tschudi, 1843)

Coraciiformes

Cerylidae 

 Ceryle torquatus (Linneo, 1766)
 Chloroceryle aenea (Pallas, 1764)
 Chloroceryle amazona (Latham, 1790)
 Chloroceryle americana (Gmelin, 1788)
 Chloroceryle inda (Linneo, 1766)

Momotidae 
 Baryphthengus martii (Spix, 1824)
 Electron platyrhynchum (Leadbeater, 1829)
 Momotus aequatorialis (Linneo, 1758)
 Momotus momota (Linneo, 1758)

Cuculiformes

Cuculidae 
 Coccyzus americanus (Linneo, 1758)
 Coccyzus cinereus (Vieillot, 1817)
 Coccyzus erythropthalmus (Wilson, 1811)
 Coccyzus lansbergi (Bonaparte, 1850)
 Coccyzus melacoryphus (Vieillot, 1817)
 Crotophaga ani (Linneo, 1758)
 Crotophaga major (Gmelin, 1788)
 Crotophaga sulcirostris (Swainson, 1827)
 Dromococcyx pavoninus (Pelzeln, 1870)
 Dromococcyx phasianellus (Spix, 1824)
 Neomorphus geoffroyi (Temminck, 1820)
 Neomorphus pucheranii (Deville, 1851)
 Piaya cayana (Linneo, 1766)
 Piaya melanogaster (Vieillot, 1817)
 Piaya minuta (Vieillot, 1817)
 Tapera naevia (Linneo, 1766)

Opisthocomidae 
 Opisthocomus hoazin (Muller, 1776)

Falconiformes

Accipitridae (Águilas, Milanos y Buitres) 

 Accipiter bicolor (Vieillot, 1817)
 Accipiter collaris (Sclater, 1860)
 Busarellus nigricollis (Latham, 1790)
 Accipiter poliogaster (Temminck, 1824)
 Accipiter superciliosus (Linneo, 1766)
 Accipiter ventralis (Vieillot, 1807)
 Asturina nitidai (Latham, 1790)
 Buteo albicaudatus (Vieillot, 1816)
 Buteo albigula (Philippi, 1899)
 Buteo albonotatus (Kaup, 1847)
 Buteo brachyurus (Vieillot, 1816)
 Buteo leucorrhous (Quoy & Gaimard, 1824)
 Buteo magnirostris (Gmelin, 1788)
 Buteo nitidus (Latham, 1790)
 Buteo platypterus (Vieillot, 1823)
 Buteo poecilochrous (Gurney, 1879)
 Buteo polyosoma (Quoy & Gaimard, 1824)
 Buteo swainsoni (Bonaparte, 1838)
 Buteogallus meridionalis (Latham, 1790)
 Buteogallus urubitinga (Gmelin, 1788)
 Chondrohierax uncinatus (Temminck, 1822)
 Buteogallus subtilis (Thayer & Bangs, 1905)
 Caracara cheriway (Jacquin, 1784)
 Caracara plancus (Miller, 1777)
 Circus buffoni (Gmelin, 1788)
 Circus cinereus (Vieillot, 1816)
 Elanoides forficatus (Linneo, 1758)
 Elanus leucurus (Vieillot, 1818)
 Gampsonyx swainsonii (Vigors, 1825)
 Geranoaetus melanoleucus (Vieillot, 1819)
 Geranospiza caerulescens (Vieillot, 1817)
 Harpia harpyja (Linneo, 1758)
 Harpyhaliaetus solitarius (Tschudi, 1844)
 Ictinia plumbea (Gmelin, 1788)
 Leucopternis occidentalis (Salvin, 1876)
 Harpagus bidentatus (Latham, 1790)
 Leptodon cayanensis (Latham, 1790)
 Leucopternis albicollis (Latham, 1790)
 Leucopternis kuhli (Bonaparte, 1850)
 Leucopternis plumbeus (Salvin, 1872)
 Leucopternis princeps (Sclater, 1865)
 Leucopternis schistaceus (Sundevall, 1851)
 Ictinia mississippiensis (Wilson, 1811)
 Micrastur buckleyi (Swann, 1919)
 Micrastur gilvicollis (Vieillot, 1817)
 Micrastur mirandollei (Schlegel, 1862)
 Micrastur ruficollis (Vieillot, 1817)
 Micrastur semitorquatus (Vieillot, 1817)
 Morphnus guianensis (Dumont, 1816)
 Oroaetus isidori (Des Murs, 1845)
 Parabuteo unicinctus (Temminck, 1824)
 Rostrhamus hamatus (Temminck, 1821)
 Rostrhamus sociabilis (Vieillot, 1817)
 Spizaetus ornatus (Daudin, 1800)
 Spizaetus tyrannus (Wied-Neuwied, 1820)
 Spizastur melanoleucus (Vieillot, 1816)

Cathartidae 
 Cathartes aura (Linneo, 1758)
 Cathartes burrovianus (Cassin, 1845)
 Cathartes melambrotus (Wetmore, 1964)
 Coragyps atratus (Bechstein, 1793)
 Sarcoramphus papa (Linneo, 1758)
 Vultur gryphus (Lesson, 1842)

Falconidae 
 Daptrius ater (Vieillot, 1816)
 Falco columbarius (Linneo, 1758)
 Falco deiroleucus (Temminck, 1825)
 Falco femoralis (Temminck, 1822)
 Falco peregrinus (Tunstall, 1771)
 Falco rufigularis (Daudin, 1800)
 Falco sparverius (Linneo, 1758)
 Herpetotheres cachinnans (Linneo, 1758)
 Ibycter americanus (Vieillot, 1816)
 Milvago chimachima (Spix, 1824)
 Phalcoboenus megalopterus (Meyen, 1834)

Pandionidae 
 Pandion haliaetus Linneo, 1758)

Galliformes

Cracidae (Paujiles, Pavas y Chachalacas) 
 Aburria aburri (Lesson, 1828)
 Chamaepetes goudotii (Lesson, 1828)
 Crax globulosa (Spix, 1825)
 Mitu salvini (Reinhardt, 1879)
 Mitu tuberosa (Spix, 1825)
 Nothocrax urumutum (Spix, 1825)
 Ortalis erythroptera (Sclater & Salvin, 1870)
 Ortalis guttata (Spix, 1825)
 Pauxi unicornis (Bond & Meyer de Schauensee, 1939)
 Penelope albipennis (Taczanowski, 1878)
 Penelope barbata (Chapman, 1921)
 Penelope jacquacu (Spix, 1825)
 Penelope montagnii (Bonaparte 1856)
 Penelope purpurascens (Wagler, 1830)
 Pipile cujubi (Pelzeln, 1858)
 Pipile cumanensis (Jacquin, 1784)

Odontophoridae 
 Odontophorus balliviani (Gould, 1846)
 Odontophorus gujanensis (Gmelin, 1789)
 Odontophorus speciosus (Tschudi, 1843)
 Odontophorus stellatus (Gould, 1843)

Gruiformes

Aramidae 
 Aramus guarauna (Linneo, 1766)

Eurypygidae (Ave sol) 
 Eurypyga helias (Pallas, 1781)

Heliornithidae 
 Heliornis fulica (Boddaert, 1783)

Psophiidae 
 Psophia crepitans (Linneo, 1758)
 Psophia leucoptera (Spix, 1825)

Rallidae — (Gallinas, Gallinulas y Gallinetas) 
 Amaurolimnas concolor (Gosse, 1847)
 Anurolimnas castaneiceps (Sclater & Salvin, 1868)
 Anurolimnas fasciatus (Sclater & Salvin, 1867)
 Anurolimnas viridis (Müller, 1776)
 Aramides axillaris (Lawrence, 1863)
 Aramides cajanea (Müller, 1776)
 Aramides calopterus (Sclater & Salvin, 1878)
 Aramides wolfi (Berlepsch & Taczanowski, 1884)
 Fulica americana (Gmelin, 1789)
 Fulica ardesiaca (Tschudi, 1843)
 Fulica gigantea (Eydoux & Souleyet, 1841)
 Fulica rufifrons (Philippi & Landbeck, 1861)
 Gallinula chloropus (Linneo, 1758)
 Laterallus albigularis (Lawrence, 1861)
 Laterallus exilis (Temminck, 1831)
 Laterallus melanophaius (Vieillot, 1819)
 Gallinula melanops (Linneo, 1758)
 Laterallus tuerosi (Fjeldså, 1983)
 Micropygia schomburgkii (Schomburgk, 1848)
 Neocrex erythrops (Sclater, 1867)
 Pardirallus maculatus (Boddaert, 1783)
 Pardirallus nigricans (Vieillot, 1819)
 Pardirallus sanguinolentus (Swainson, 1838)
 Porphyrio flavirostris (Gmelin, 1789)
 Porphyrio martinica (Linneo, 1766)
 Porzana albicollis (Vieillot, 1819)
 Porzana carolina (Linneo, 1758)
 Rallus longirostris (Boddaert, 1783)
 Rallus limicola (Vieillot, 1766)
 Rallus semiplumbeus (Sclater, 1856)

Passeriformes

Cardinalidae 

 Cyanocompsa cyanoides (Lafresnaye, 1847)
 Parkerthraustes humeralis (Lawrence, 1867)
 Pheucticus aureoventris (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Pheucticus chrysogaster (Lesson, 1832)
 Pheucticus ludovicianus (Linneo, 1766)
 Saltator aurantiirostris (Vieillot, 1817)
 Saltator cinctus (Zimmer, 1943)
 Saltator coerulescens (Vieillot, 1817)
 Saltator grossus (Linneo, 1766)
 Saltator maximus (Müller, 1776)
 Saltator nigriceps (Chapman, 1914)
 Saltator striatipectus (Lafresnaye, 1847)

Cinclidae 
 Cinclus leucocephalus (Tschudi, 1844)

Conopophagidae 
 Conopophaga castaneiceps (Sclater, 1857)

Corvidae 

 Cyanocorax cyanomelas (Vieillot, 1818)
 Cyanocorax mystacalis (Saint-Hilaire, 1835)
 Cyanocorax violaceus (Gisignies, 1847)
 Cyanocorax yncas (Boddaert, 1783)
 Cyanolyca pulchra (Lawrence, 1876)
 Cyanolyca turcosa (Bonaparte, 1853)
 Cyanolyca viridicyana (Lafresnaye & d’Orbigny, 1838)

Cotingidae 

 Doliornis sclateri (Taczanowski, 1874)
 Lipaugus uropygialis (Sclater & Salvin, 1876)
 Phytotoma raimondii (Taczanowski, 1883)
 Pipreola lubomirskii (Taczanowski, 1879)
 Pyroderus scutatus (Shaw, 1792)
 Rupicola peruviana (Latham, 1790)
 Zaratornis stresemanni (Koepcke, 1964)

Emberizidae 

 Arremon aurantiirostris (Lafresnaye, 1847)
 Atlapetes melanopsis (Valqui & Fjeldså, 2002)
 Coryphospingus cucullatus (Müller, 1776)
 Coryphaspiza melanotis (Temminck, 1822)
 Gnorimopsar chopi (Vieillot, 1819)
 Incaspiza ortizi (Zimmer, 1952)
 Sicalis flaveola (Linneo, 1766)
 Sicalis luteola (Sparrman, 1789)
 Zonotrichia capensis (Müller, 1776)

Formicariidae 

 Chamaeza campanisona (Lichtenstein, 1823)
 Chamaeza mollissima (Sclater, 1855)
 Chamaeza nobilis (Gould, 1855)
 Formicarius analis (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Formicarius colma (Boddaert, 1783)
 Formicarius rufifrons (Blake, 1957)
 Formicarius rufipectus (Salvin, 1866)
 Grallaria albigula (Chapman, 1923)
 Grallaria andicola (Cabanis, 1873)
 Grallaria blakei (Graves, 1987)
 Grallaria capitalis (Chapman, 1926)
 Grallaria carrikeri (Schulenberg & Williams, 1982)
 Grallaria dignissima (Sclater & Salvin, 1880)
 Grallaria eludens (Lowery & O’Neill, 1969)
 Grallaria erythroleuca (Sclater, 1874)
 Grallaria guatimalensis (Prévost & Des Murs, 1842)
 Grallaria haplonota (Sclater, 1877)
 Grallaria hypoleuca (Sclater, 1855)
 Grallaria nuchalis (Sclater, 1859)
 Grallaricula ochraceifrons (Graves, O’Neill & Parker, 1983)
 Grallaria przewalskii (Taczanowski, 1882)
 Grallaria quitensis (Lesson, 1844)
 Grallaria ridgelyi (Krabbe, Agro, Rice, Jacome, Navarrete, 1999)
 Grallaria ruficapilla (Lafresnaye, 1842)
 Grallaria rufula (Lafresnaye, 1843)
 Grallaria squamigera (Prévost & Des Murs, 1842)
 Grallaria varia (Boddaert, 1783)
 Grallaria watkinsi (Chapman, 1919)
 Grallaricula ferrugineipectus (Sclater, 1857)
 Grallaricula flavirostris (Sclater, 1858)
 Grallaricula nana (Lafresnaye, 1842)
 Grallaricula peruviana (Chapman, 1923)
 Hylopezus berlepschi (Hellmayr, 1903)
 Hylopezus fulviventris (Sclater, 1858)
 Hylopezus macularius (Temminck, 1823)
 Myrmothera campanisona (Hermann, 1783)

Fringillidae 

 Carduelis atrata (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Carduelis crassirostris (Landbeck, 1877)
 Carduelis magellanica (Vieillot, 1805)
 Carduelis olivacea (Berlepsch & Stolzmann, 1894)
 Carduelis psaltria (Say, 1823)
 Carduelis siemiradzkii (Berlepsch& Taczanowski, 1883)
 Carduelis uropygialis (Sclater, 1862)
 Carduelis xanthogastra (Gisignies, 1855)

Furnariidae 

 Asthenes ottonis (Berlepsch, 1901)
 Cinclodes aricomae (Carriker, 1932)
 Cinclodes palliatus (Tschudi, 1844)
 Hylocryptus erythrocephalus (Chapman, 1919)
 Leptasthenura xenothorax (Chapman, 1921)
 Phacellodomus dorsalis (Salvin, 1895)
 Synallaxis courseni (Blake, 1971)
 Synallaxis tithys (Taczanowski, 1877)
 Synallaxis maranonica (Taczanowski, 1879)
 Synallaxis zimmeri (Koepcke, 1957)
 Siptornopsis hypochondriaca (Salvin, 1895)
 Synallaxis azarae (D’Orbigny, 1835)
 Synallaxis unirufa (Lafresnaye, 1843)
 Syndactyla ruficollis (Taczanowski, 1884)
 Thripophaga berlepschi (Hellmayr, 1905)
 Xiphorhynchus ocellatus (Spix, 1824)

Hirundinidae 

 Alopochelidon fucata (Temminck, 1822)
 Atticora fasciata (Gmelin, 1789)
 Haplochelidon andecola (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Hirundo rustica (Linneo, 1758)
 Neochelidon tibialis (Cassin, 1853)
 Notiochelidon cyanoleuca (Vieillot, 1817)
 Notiochelidon flavipes (Chapman, 1922)
 Notiochelidon murina (Cassin, 1853)
 Petrochelidon pyrrhonota (Vieillot, 1817)
 Petrochelidon rufocollaris (Peale, 1848)
 Progne chalybea (Gmelin, 1789)
 Progne dominicensis (Gmelin, 1789)
 Progne elegans (Baird, 1865)
 Progne murphyi (Chapman, 1925)
 Progne subis (Linneo, 1766)
 Progne tapera (Linneo, 1766)
 Riparia riparia (Linneo, 1758)
 Stelgidopteryx ruficollis (Vieillot, 1817)
 Tachycineta albiventer (Boddaert, 1783)
 Tachycineta bicolor (Vieillot, 1808)
 Tachycineta meyeni (Cabanis, 1850)
 Tachycineta stolzmanni (Philippi, 1902)

Icteridae 

 Agelasticus thilius (Molina, 1782)
 Agelasticus xanthophthalmus (Short, 1969)
 Amblycercus holosericeus (Deppe, 1830)
 Cacicus cela (Linneo, 1758)
 Cacicus chrysonotus (Lafresnaye & d’Orbigny, 1838)
 Cacicus haemorrhous (Linneo, 1766)
 Cacicus koepckeae (Lowery & O’Neill, 1965)
 Cacicus sclateri (Dubois, 1887)
 Cacicus solitarius (Vieillot, 1816)
 Cacicus uropygialis (Sclater & Salvin, 1864)
 Chrysomus icterocephalus (Linneo, 1766)
 Dives warszewiczi (Cabanis, 1861)
 Gymnostinops bifasciatus (Spix, 1824)
 Gymnomystax mexicanus (Linneo, 1766)
 Icterus cayanensis (Linneo, 1766)
 Icterus chrysocephalus (Linneo, 1766)
 Icterus croconotus (Linneo, 1766)
 Icterus graceannae (Cassin, 1867)
 Icterus icterus (Linneo, 1766)
 Icterus mesomelas (Wagler, 1829)
 Lampropsar tanagrinus (Spix, 1824)
 Molothrus bonariensis (Gmelin, 1788)
 Molothrus oryzivorus (Gmelin, 1788)
 Ocyalus latirostris (Swainson, 1838)
 Psarocolius angustifrons (Spix, 1824)
 Psarocolius atrovirens (Lafresnaye & d’Orbigny, 1838)
 Psarocolius oseryi (Deville, 1849)
 Psarocolius viridis (Müller, 1776)
 Quiscalus mexicanus (Gmelin, 1788)
 Sturnella bellicosa (de Filippi, 1847)
 Sturnella militaris (Linneo, 1758)
 Sturnella superciliaris(Bonaparte, 1851)

Incertae sedis 
 Coereba flaveola (Linneo, 1758)
 Donacobius atricapilla (Linneo, 1766)

Mimidae 
 Mimus longicaudatus (Tschudi, 1844)

Motacillidae 
 Anthus bogotensis (Sclater, 1855)
 Anthus correndera (Vieillot, 1818)
 Anthus furcatus (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Anthus hellmayri (Hartert, 1909)
 Anthus lutescens (Pucherna, 855)

Parulidae 

 Basileuterus bivittatus (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Basileuterus chrysogaster (Tschudi, 1844)
 Basileuterus coronatus (Tschudi, 1844)
 Basileuterus fraseri (Sclater, 1844)
 Basileuterus fulvicauda (Spix, 1825)
 Basileuterus luteoviridis (Bonaparte, 1845)
 Basileuterus nigrocristatus (Lafresnaye, 1840)
 Basileuterus rivularis (Wied-Neuwied, 1821)
 Basileuterus signatus (Berlepsch & Stolzmann, 1906)
 Basileuterus trifasciatus (Taczanowski, 1881)
 Basileuterus tristriatus (Tschudi, 1844)
 Dendroica cerulea (Wilson, 1810)
 Dendroica fusca (Müller, 1776)
 Dendroica petechia (Linneo, 1766)
 Dendroica striata (Forster, 1772)
 Geothlypis auricularis (Salvin, 1883)
 Mniotilta varia (Linneo, 1766)
 Myioborus melanocephalus (Tschudi, 1844)
 Myioborus miniatus (Swainson, 1827)
 Oporornis agilis (Wilson, 1812)
 Parula pitiayumi (Vieillot, 1816)
 Seiurus noveboracensis (Gmelin, 1789)
 Setophaga ruticilla (Linneo, 1758)
 Vermivora chrysoptera (Linneo, 1766)
 Wilsonia canadensis (Linneo, 1766)

Passeridae 
 Passer domesticus (Linneo, 1758)

Pipridae 
 Dixiphia pipra (Linneo, 1758)

Polioptilidae 
 Microbates cinereiventris (Sclater, 1855)
 Microbates collaris (Pelzeln, 1868)
 Polioptila clementsi (Whitney& Alonso, 2005)
 Polioptila plumbea (Gmelin, 1788)
 Ramphocaenus melanurus (Vieillot, 1819)

Rhinocryptidae 

 Acropternis orthonyx (Lafresnaye, 1843)
 Liosceles thoracicus (Sclater, 1865)
 Melanopareia elegans (Lesson, 1844)
 Melanopareia maranonica (Chapman, 1924)
 Myornis senilis (Lafresnaye, 1840)
 Scytalopus acutirostris (Tschudi, 1844)
 Scytalopus affinis (Zimmer, 1939)
 Scytalopus altirostris (Zimmer, 1939)
 Scytalopus atratus (Hellmayr, 1922)
 Scytalopus bolivianus (Allen, 1889)
 Scytalopus canus (Chapman, 1915)
 Scytalopus femoralis (Tschudi, 1844)
 Scytalopus griseicollis (Lafresnaye, 1840)
 Scytalopus latrans (Hellmayr, 1924)
 Scytalopus macropus (Berlepsch & Stolzmann, 1896)
 Scytalopus micropterus (Sclater, 1858)
 Scytalopus parkeri (Krabbe, Schulenberg, 1997)
 Scytalopus parvirostris (Zimmer, 1939)
 Scytalopus schulenbergi (Whitney, 1994)
 Scytalopus simonsi (Chubb, 1917)
 Scytalopus unicolor (Salvin, 1895)
 Scytalopus urubambae (Zimmer, 1939)

Thamnophilidae 

 Epinecrophylla ornata (Sclater, 1853)
 Gymnopithys leucaspis (Sclater, 1855)
 Herpsilochmus parkeri (Davis & O’Neill, 1986)
 Percnostola arenarum (Isler, Alonso, Isler & Whitney, 2001)
 Myrmeciza griseiceps (Chapman, 1923)
 Terenura sharpei (Berlepsch, 1901)
 Thamnophilus unicolor (Sclater, 1859)

Thraupidae 

 Buthraupis aureodorsalis (Blake & Hocking, 1974)
 Buthraupis wetmorei (Moore, 1934)
 Calochaetes coccineus (P. L. Sclater, 1858) — красная калохета
 Chlorochrysa calliparaea (Tschudi, 1844) — оранжевоухая цветная танагра
 Cyanerpes nitidus (Hartlaub, 1847) — короткоклювая танагра-медосос
 Chlorophanes spiza (Linnaeus, 1766) — зелёный саи
 Chlorophonia cyanea (Thunberg, 1822) — зелёный органист
 Chlorophonia pyrrhophrys (P. L. Sclater, 1851) — чернобровый органист
 Chlorospingus canigularis (Lafresnaye, 1848) — серогорлая кустарниковая танагра
 Chlorospingus flavigularis (P. L. Sclater, 1852) — желтогорлая кустарниковая танагра
 Chlorospingus ophthalmicus (Bus de Gisignies, 1847) — очковая кустарниковая танагра
 Chlorospingus parvirostris (Chapman, 1901) — короткоклювая кустарниковая танагра
 Chlorornis riefferii (Boissonneau, 1840) — попугайная танагра
 Cnemoscopus rubrirostris (Lafresnaye, 1840) — красноклювая танагра
 Conirostrum albifrons Lafresnaye, 1842 — белолобый остроклювый певун
 Conirostrum bicolor (Vieillot, 1809) — двуцветный остроклювый певун
 Conirostrum cinereum d’Orbigny & Lafresnaye, 1838 — серый остроклювый певун
 Conirostrum ferrugineiventre P. L. Sclater, 1855 — белобровый остроклювый певун
 Conirostrum margaritae (Holt, 1931) — жемчужный остроклювый певун
 Conirostrum sitticolor Lafresnaye, 1840 — синеспинный остроклювый певун
 Conirostrum speciosum (Temminck, 1824)— буробрюхий остроклювый певун
 Conirostrum tamarugense (Johnson & Millie, 1972)
 Creurgops dentatus (P. L. Sclater & Salvin, 1876) — тёмный креургопс
 Creurgops verticalis P. L. Sclater, 1858 — рыжехохлый креургопс
 Pipraeidea albiventris P. L. Sclater, 1852 — белобрюхий дакнис
 Dacnis flaviventer d’Orbigny & Lafresnaye, 1837 — желтобрюхий дакнис
 Dacnis lineata (J. F. Gmelin, 1789) — масковый дакнис
 Diglossa lafresnayii (Boissonneau, 1840) — блестящий крючкоклюв
 Hemispingus rufosuperciliaris (Blake & Hocking, 1974)
 Iridosornis rufivertex (Lafresnaye, 1842)
 Poospiza rubecula (Salvin, 1895)
 Poospiza alticola (Salvin, 1895)
 Sporophila caerulescens (Vieillot, 1823)
 Tangara meyerdeschauenseei (Schulenberg & Binford, 1985)
 Tangara nigroviridis (Lafresnaye, 1843)
 Wetmorethraupis sterrhopteron (Lowery & O’Neill, 1964)

Tityridae 

 Pachyramphus castaneus (Jardine & Selby, 1827)
 Pachyramphus spodiurus (Sclater, 1860)
 Tityra semifasciata (Spix, 1825)

Troglodytidae 

 Campylorhynchus fasciatus (Swainson, 1837)
 Campylorhynchus turdinus (Wied-Neuwied, 1821)
 Cinnycerthia fulva (Sclater, 1874)
 Cinnycerthia olivascens (Sharpe, 1881)
 Cinnycerthia peruana (Cabanis, 1873)
 Cinnycerthia unirufa (Lafresnaye, 1840)
 Cistothorus platensis (Latham, 1790)
 Cyphorhinus aradus (Hermann, 1783)
 Cyphorhinus thoracicus (Tschudi, 1844)
 Henicorhina leucosticta (Cabanis, 1847)
 Henicorhina leucophrys (Tschudi, 1844)
 Henicorhina leucoptera (Fitzpatrick, Willard & Terborgh, 1977)
 Microcerculus bambla (Boddaert, 1783)
 Microcerculus marginatus (Sclater, 1855)
 Odontorchilus branickii (Taczanowski & Berlepsch, 1885)
 Thryothorus coraya (Gmelin, 1789)
 Thryothorus eisenmanni (O’Neill & Parker, 1985)
 Thryothorus euophrys (Sclater, 1860)
 Thryothorus genibarbis (Swainson, 1837)
 Thryothorus griseus (Todd, 1925)
 Thryothorus leucotis (Lafresnaye, 1845)
 Thryothorus sclateri (Taczanowski, 1879)
 Thryothorus superciliaris (Lawrence, 1869)
 Troglodytes aedon (Vieillot, 1809)
 Troglodytes solstitialis (Sclater, 1859)

Turdidae 

 Catharus dryas (Gould, 1855)
 Catharus fuscater (Lafresnaye, 1845)
 Catharus fuscescens (Stephens, 1817)
 Catharus minimus (Lafresnaye, 1848)
 Catharus ustulatus (Nuttall, 1840)
 Cichlopsis leucogenys (Cabinas, 1851)
 Entomodestes leucotis (Tschudi, 1844)
 Myadestes ralloides (d’Orbigny, 1840)
 Platycichla leucops (Taczanowski, 1877)
 Turdus albicollis (Vieillot, 1816)
 Turdus amaurochalinus (Cabanis, 1850)
 Turdus chiguanco (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Turdus fulviventris (Sclater, 1857)
 Turdus fuscater (Lafresnaye & d’Orbigny, 1837)
 Turdus hauxwelli (Lawrence, 1869)
 Turdus ignobilis (Sclater, 1857)
 Turdus lawrencii (Coues, 1880)
 Turdus leucomelas (Vieillot, 1818)
 Turdus maculirostris (Berlepsch& Taczanowski, 1883)
 Turdus maranonicus (Taczanowski, 1880)
 Turdus nigriceps (Cabanis, 1874)
 Turdus obsoletus (Lawrence, 1862)
 Turdus reevei (Lawrence, 1870)
 Turdus serranus (Tschudi, 1844)

Tyrannidae 

 Agriornis albicauda (Sclater, 1860)
 Anairetes alpinus (Carriker, 1933)
 Attila torridus (Sclater, 1860)
 Cnipodectes superrufus (Lane, Servat, Valqui & Lambert, 2007)
 Lathrotriccus griseipectus (Lawrence, 1870)
 Leptopogon superciliaris (Tschudi, 1844)
 Myiarchus semirufus (Sclater & Salvin, 1878)
 Onychorhynchus occidentalis (Sclater, 1860)
 Poecilotriccus luluae (Johnson & Jones, 2001)
 Tyrannus savana (Lacepede, 1799)
 Zimmerius villarejoi (Alonso & Whitney, 2001)

Vireonidae 

 Cyclarhis gujanensis (Gmelin, 1789)
 Cyclarhis nigrirostris (Lafresnaye, 1842)
 Hylophilus decurtatus (Bonaparte, 1838)
 Hylophilus hypoxanthus (Pelzeln, 1868)
 Hylophilus ochraceiceps (Sclater, 1859)
 Hylophilus olivaceus (Tschudi, 1844)
 Hylophilus pectoralis (Sclater, 1866)
 Hylophilus semibrunneus (Lafresnaye, 1845)
 Hylophilus semicinereus (Sclater & Salvin, 1867)
 Hylophilus thoracicus (Temminck, 1822)
 Vireo flavoviridis (Cassin, 1851)
 Vireo leucophrys (Lafresnaye, 1844)
 Vireo olivaceus (Linneo, 1766)
 Vireolanius leucotis (Swainson, 1837)

Pelecaniformes

Anhingidae 
 Anhinga americana (Linneo, 1766)
 Anhinga anhinga (Linneo, 1766)

Fregatidae 
 Fregata magnificens (Mathews, 1914)
 Fregata minor (Gmelin, 1789)

Pelecanidae 
 Pelecanus occidentalis (Linneo, 1766)
 Pelecanus thagus (Molina, 1782)

Phalacrocoracidae 
 Phalacrocorax bougainvillii (Lesson, 1837)
 Phalacrocorax brasilianus (Gmelin, 1789)
 Phalacrocorax gaimardi (Lesson & Garnot, 1828)

Sulidae 
 Sula dactylatra (Lesson, 1831)
 Sula granti (Rothschild, 1902)
 Sula leucogaster (Boddaert, 1783)
 Sula nebouxii (Milne-Edwards, 1882)
 Sula sula (Linneo, 1766)
 Sula variegata (Tschudi, 1843)

Phaethon

Phaetontidae 
 Phaethon aethereus (Linneo, 1758)
 Phaethon rubricauda (Boddaert, 1783)

Phoenicopteriformes

Phoenicopteridae 
 Phoenicoparrus andinus (Philippi, 1854)
 Phoenicopterus chilensis (Molina, 1782)
 Phoenicopterus jamesi (Sclater, 1886)

Piciformes

Bucconidae 
 Bucco capensis (Linneo, 1766)
 Bucco macrodactylus (Spix, 1824)
 Bucco tamatia (Gmelin, 1788)
 Chelidoptera tenebrosa (Pallas, 1782)
 Hapaloptila castanea (Verreaux, 1866)
 Malacoptila fulvogularis (Sclater, 1854)
 Malacoptila fusca (Gmelin, 1788)
 Malacoptila rufa (Spix, 1824)
 Malacoptila semicincta (Todd, 1925)
 Micromonacha lanceolata (Deville, 1849)
 Monasa flavirostris (Strickland, 1850)
 Monasa morphoeus (Hahn & Kuster, 1823)
 Monasa nigrifrons (Spix, 1824)
 Nonnula brunnea (Sclater, 1881)
 Nonnula ruficapilla (Tschudi, 1844)
 Nonnula rubecula (Spix, 1824)
 Nonnula sclateri (Hellmayr, 1907)
 Notharchus macrorhynchos (Gmelin, 1788)
 Notharchus ordii (Cassin, 1851)
 Notharchus tectus (Boddaert, 1783)
 Nystalus chacuru (Vieillot, 1816)
 Nystalus striolatus (Pelzeln, 1856)

Galbulidae 

 Brachygalba albogularis (Spix, 1824)
 Brachygalba lugubris (Swainson, 1838)
 Galbalcyrhynchus leucotis (Des Murs, 1845)
 Galbalcyrhynchus purusianus (Goeldi, 1904)
 Galbula albirostris (Latham, 1790)
 Galbula chalcothorax (Sclater, 1855)
 Galbula cyanescens (Deville, 1849)
 Galbula cyanicollis (Cassin, 1851)
 Galbula dea (Linneo, 1758)
 Galbula pastazae (Taczanowski & Berlepsch, 1885)
 Galbula ruficauda (Cuvier, 1816) — краснохвостая якамара
 Galbula tombacea (Spix, 1824)
 Jacamerops aureus (Müller, 1776)

Capitonidae 

 Capito auratus (Dumont, 1816)
 Capito aurovirens (Cuvier, 1829)
 Capito niger (Müller, 1776)
 Capito wallacei (O’Neill, Lane, Kratter, Capparella & Joo, 2000)
 Eubucco richardsoni (Gray, 1846)
 Eubucco tucinkae (Seilern, 1913)
 Eubucco versicolor (Müller, 1776)

Picidae 

 Campephilus gayaquilensis (Lesson, 1845)
 Campephilus haematogaster (Tschudi, 1844)
 Campephilus melanoleucos (Gmelin, 1788)
 Campephilus pollens (Bonaparte, 1854)
 Campephilus rubricollis (Boddaert, 1783)
 Celeus elegans (Müller, 1776)
 Celeus flavus (Müller, 1776)
 Celeus grammicus (Natterer & Malherbe, 1845)
 Celeus spectabilis (Sclater & Salvin, 1880)
 Celeus torquatus (Boddaert, 1783)
 Colaptes atricollis (Malherbe, 1850)
 Colaptes punctigula (Boddaert, 1783)
 Colaptes rupicola (d’Orbigny, 1840)
 Dryocopus lineatus (Linneo, 1766)
 Melanerpes cactorum (d’Orbigny, 1840)
 Melanerpes candidus (Otto, 1796)
 Melanerpes cruentatus (Boddaert, 1783)
 Melanerpes pucherani (Malherbe, 1849)
 Picumnus aurifrons (Pelzeln, 1870)
 Picumnus castelnau (Malherbe, 1862)
 Picumnus dorbignyanus (Lafresnaye, 1845)
 Picumnus lafresnayi (Malherbe, 1862)
 Picumnus olivaceus (Lafresnaye, 1845)
 Picumnus rufiventris (Bonaparte, 1838)
 Picumnus sclateri (Taczanowski, 1877)
 Picumnus steindachneri (Taczanowski, 1882)
 Picumnus subtilis (Stager, 1968)
 Piculus chrysochloros (Vieillot, 1818)
 Piculus flavigula (Boddaert, 1783)
 Piculus leucolaemus (Natterer & Malherbe, 1845)
 Piculus rivolii (Boissonneau, 1840)
 Piculus rubiginosus (Swainson, 1820)
 Picumnus steindachneri (Taczanowski, 1882)
 Veniliornis affinis (Swainson, 1820)
 Veniliornis callonotus (Waterhouse, 1841)
 Veniliornis dignus (Sclater & Salvin, 1877)
 Veniliornis fumigatus (d’Orbigny, 1840)
 Veniliornis kirkii (Malherbe, 1845)
 Veniliornis nigriceps (Malherbe, 1840)
 Veniliornis passerinus (Linneo, 1766)

Ramphastidae 

 Andigena cucullata (Gould, 1846)
 Andigena hypoglauca (Gould, 1833)
 Andigena nigrirostris (Waterhouse, 1839)
 Aulacorhynchus albivitta (Gould, 1834)
 Aulacorhynchus derbianus (Gould, 1835)
 Aulacorhynchus coeruleicinctis (d’Orbigny, 1840)
 Aulacorhynchus haematopygus (Gould, 1835)
 Aulacorhynchus huallagae (Carriker, 1933)
 Aulacorhynchus prasinus (Gould, 1834)
 Capito wallacei (O’Neill, Lane, Kratter, Capparella & Joo, 2000)
 Eubucco bourcierii (Lafresnaye, 1845)
 Pteroglossus azara (Vieillot, 1819)
 Pteroglossus beauharnaesii (Wagler, 1832)
 Pteroglossus castanotis (Gould, 1834)
 Pteroglossus inscriptus (Swainson, 1822)
 Pteroglossus pluricinctus (Gould, 1836)
 Pteroglossus torquatus (Gmelin, 1788)
 Pteroglossus viridis (Linneo, 1766)
 Ramphastos ambiguus (Swainson, 1823)
 Ramphastos toco (Müller, 1776)
 Ramphastos tucanus (Linneo, 1758)
 Ramphastos vitellinus (Lichtenstein, 1823)
 Selenidera reinwardtii (Wagler, 1827)

Podicipedidae

Podicipedidae 
 Podiceps major (Boddaert, 1783)
 Podiceps occipitalis (Garno, 1826)
 Podiceps taczanowskii (Berlepsch & Stolzmann, 1894)
 Podilymbus podiceps (Linneo, 1758)
 Rollandia microptera (Gould, 1868)
 Rollandia rolland (Quoy & Gaimard, 1824)
 Tachybaptus dominicus (Linneo, 1766)

Procellariiformes

Diomedeidae 

 Diomedea epomophora (Lesson, 1785)
 Diomedea exulans (Linneo, 1758)
 Phoebastria irrorata (Salvin, 1883)
 Phoebetria palpebrata (Forster, 1785)
 Thalassarche bulleri (Rothschild, 1893)
 Thalassarche cauta (Gould, 1841)
 Thalassarche chrysostoma (Forster, 1785)
 Thalassarche melanophrys (Temminck, 1828)
 Thalassarche eremita (Murphy, 1930)
 Thalassarche salvini (Rothschild, 1893)

Hydrobatidae 
 Fregetta grallaria (Vieillot, 1817)
 Fregetta tropica (Gould, 1844)
 Halocyptena microsoma (Coues, 1864)
 Oceanites gracilis (Elliot, 1859)
 Oceanites oceanicus (Kuhl, 1820)
 Oceanodroma castro (Harcourt, 1851)
 Oceanodroma hornbyi (Gray, 1854)
 Oceanodroma leucorhoa (Vieillot, 1818)
 Oceanodroma melania (Bonaparte, 1854)
 Oceanodroma microsoma (Coues, 1864)
 Oceanodroma tethys (Bonaparte, 1852)
 Pelagodroma marina (Latham, 1790)

Pelecanoididae 
 Pelecanoides garnotii (Lesson, 1828)

Procellariidae 
 Daption capense (Linneo, 1758)
 Fulmarus glacialoides (Smith, 1840)
 Halobaena caerulea (Gmelin, 1789)
 Macronectes giganteus (Gmelin, 1785)
 Macronectes halli (Mathews, 1912)
 Pachyptila belcheri (Mathews, 1912)
 Pachyptila desolata (Gmelin, 1789)
 Pachyptila turtur (Kuhl, 1820)
 Pachyptila vittata (Forster, 1777)
 Procellaria aequinoctialis (Linneo, 1758)
 Procellaria cinerea (Gmelin, 1789)
 Procellaria parkinsoni (Gray, 1862)
 Procellaria westlandica (Falla, 1946)
 Pterodroma cookii (Gray, 1843)
 Pterodroma defilippiana (Giglioli & Salvadori, 1869)
 Pterodroma externa (Salvin, 1875)
 Pterodroma longirostris (Stejneger, 1893)
 Pterodroma neglecta (Schlegel, 1863)
 Pterodroma nigripennis (Rothschild, 1893)
 Pterodroma phaeopygia (Salvin, 1876)
 Pterodroma ultima (Murphy, 1949)
 Puffinus assimilis (Gould, 1838)
 Puffinus bulleri (Salvin, 1888)
 Puffinus carneipes (Gould, 1844)
 Puffinus creatopus (Coues, 1864)
 Puffinus griseus (Gmelin, 1789)
 Puffinus lherminieri (Lesson, 1839)

Psittaciformes

Psittacidae 

 Amazona aestiva (Linneo, 1758)
 Amazona amazonica (Linneo, 1766)
 Amazona autumnalis (Linneo, 1758)
 Amazona farinosa (Boddaert, 1783)
 Amazona mercenaria (Tschudi, 1844)
 Amazona festiva (Linneo, 1758)
 Amazona ochrocephala (Gmelin, 1788)
 Ara ararauna (Linneo, 1758)
 Ara chloroptera (Gray, 1859)
 Ara macao (Linneo, 1758)
 Ara militaris (Linneo, 1766)
 Ara severa (Linneo, 1758)
 Aratinga aurea (Gmelin, 1788)
 Aratinga erythrogenys (Lesson, 1844)
 Aratinga leucophthalmus (Müller, 1776)
 Aratinga mitrata (Tschudi, 1844)
 Aratinga wagleri (Gray, 1845)
 Aratinga weddellii (Deville, 1851)
 Bolborhynchus lineola (Cassin, 1853)
 Bolborhynchus orbygnesius (Souancé, 1856)
 Brotogeris cyanoptera (Salvadori, 1891)
 Brotogeris pyrrhoptera (Latham, 1801)
 Brotogeris sanctithomae (Müller, 1776)
 Brotogeris versicolurus (Müller, 1776)
 Deroptyus accipitrinus (Linneo, 1758)
 Diopsittaca nobilis (Linneo, 1758)
 Forpus coelestis (Lesson, 1847)
 Forpus sclateri (Cabanis, 1848)
 Forpus xanthops (Salvin, 1895)
 Forpus xanthopterygius (Spix, 1824)
 Graydidascalus brachyurus (Kuhl, 1820)
 Hapalopsittaca amazonina (Des Murs, 1845)
 Hapalopsittaca melanotis (Lafresnaye, 1847)
 Hapalopsittaca pyrrhops (Salvin, 1876)
 Leptosittaca branickii (Berlepsch & Stolzmann, 1894)
 Nannopsittaca dachilleae (O’Neill, Munn & Franke, 1991)
 Orthopsittaca manilata (Boddaert, 1783)
 Pionites leucogaster (Kuhl, 1820)
 Pionites melanocephala (Linneo, 1758)
 Pionopsitta barrabandi (Kuhl, 1820)
 Pionus chalcopterus (Fraser, 1841)
 Pionus menstruus (Linneo, 1766)
 Pionus tumultuosus (Tschudi, 1844)
 Pionus sordidus (Linneo, 1758)
 Primolius couloni (Sclater, 1876)
 Psilopsiagon aurifrons (Lesson, 1830)
 Pyrilia barrabandi (Kuhl, 1820)
 Pyrrhura lucianii (Deville, 1851)
 Pyrrhura melanura (Spix, 1824)
 Pyrrhura molinae (Masséna & Souancé, 1854)
 Pyrrhura peruviana (Gray, 1859)
 Pyrrhura roseifrons (Gray, 1859)
 Pyrrhura rupicola (Tschudi, 1844)
 Touit huetii (Temminck, 1830)
 Touit purpurata (Gmelin, 1788)
 Touit stictoptera (Sclater, 1862)

Spheniscidae

Spheniscidae 
 Spheniscus humboldti (Meyen, 1834)

Strigiformes

Strigidae 
 Aegolius harrisii (Cassin, 1849)
 Asio flammeus (Pontoppidan, 1763)
 Asio stygius (Wagler, 1832)
 Athene cunicularia (Molina, 1782)
 Bubo magellanicus (Lesson, 1828)
 Bubo virginianus (Gmelin, 1788)
 Ciccaba albitarsus (Bonaparte, 1850)
 Ciccaba huhula (Daudin, 1800)
 Ciccaba nigrolineata (Sclater, 1859)
 Ciccaba virgata (Cassin, 1849)
 Glaucidium bolivianum (König, 1991)
 Glaucidium brasilianum (Gmelin, 1788)
 Glaucidium hardyi (Vielliard, 1990)
 Glaucidium jardinii (Bonaparte, 1855)
 Glaucidium parkeri (Robbins & Howell, 1995)
 Glaucidium peruanum (König, 1991)
 Lophostrix cristata (Daudin, 1800)
 Megascops albogularis (Cassin, 1850)
 Megascops choliba (Vieillot, 1817)
 Megascops colombianus (Traylor, 1952)
 Megascops ingens (Salvin, 1897)
 Megascops koepckeae (Hekstra, 1982)
 Megascops marshalli (Weske & Terborough, 1981)
 Megascops napensis (Chapman, 1928)
 Megascops petersoni (Fitzpatrick & O’Neill, 1986)
 Megascops roboratus(Bangs & Noble, 1918)
 Megascops watsonii (Cassin, 1848)
 Pulsatrix melanota (Tschudi, 1844)
 Pulsatrix perspicillata (Latham, 1790)
 Pseudoscops clamator (Vieillot, 1807)
 Strix huhula (Daudin, 1800)
 Xenoglaux loweryi (O’Neill & Graves, 1977)

Struthioniformes

Rheidae 
 Pterocnemia (d’Orbigny, 1834)

Tytonidae 
 Tyto alba (Scopoli, 1769)

Tinamidae

Tinamidae 
 Crypturellus atrocapillus (Tschudi, 1844)
 Crypturellus bartletti (Sclater & Salvin, 1873)
 Crypturellus brevirostris (Pelzeln, 1863)
 Crypturellus casiquiare (Chapman, 1929)
 Crypturellus cinereus (Gmelin, 1789)
 Crypturellus duidae (Zimmer, 1938)
 Crypturellus erythropus (Pelzeln, 1863)
 Crypturellus obsoletus (Temminck, 1815)
 Crypturellus parvirostris (Wagler, 1827)
 Crypturellus soui (Hermann, 1783)
 Crypturellus strigulosus (Temminck, 1815)
 Crypturellus tataupa (Temminck, 1815)
 Crypturellus transfasciatus (Sclater & Salvin, 1878)
 Crypturellus undulatus (Temminck, 1815)
 Crypturellus variegatus (Gmelin, 1789)
 Nothocercus bonapartei (Gray, 1867)
 Nothocercus julius (Bonaparte, 1854)
 Nothocercus nigrocapillus (Gray, 1867)
 Nothoprocta curvirostris (Sclater & Salvin, 1873)
 Nothoprocta pentlandii (Gray, 1867)
 Nothoprocta taczanowskii (Sclater & Salvin, 1875)
 Nothoprocta ornata (Gray, 1867)
 Nothura darwinii (Gray, 1867)
 Rhynchotus rufescens (Temminck, 1815)
 Tinamotis pentlandii (Vigors, 1837)
 Tinamus guttatus (Pelzeln, 1863)
 Tinamus major (Gmelin, 1789)
 Tinamus osgoodi (Conover, 1949)
 Tinamus tao (Temminck, 1815)

Trogonidae

Trogonidae 

 Pharomachrus antisianus (d’Orbigny, 1837)
 Pharomachrus auriceps (Gould, 1842)
 Pharomachrus pavoninus (Spix, 1824)
 Trogon collaris (Vieillot, 1817)
 Trogon curucui (Linnaeus, 1766) — синешапочный трогон
 Trogon melanurus (Swainson, 1838)
 Trogon personatus (Gould, 1842)
 Trogon rufus (Gmelin, 1788)
 Trogon violaceus (Gmelin, 1788)
 Trogon viridis (Linneo, 1766)

См. также 
 Фауна Перу

Примечания

Ссылки 
 Aves del Perú

Природа Перу
Перу
Птицы